El término chanquete puede referirse a:
 Chanquete, pez teleósteo marino, apreciado en gastronomía.
 Chanquete, personaje ficticio de la serie de televisión Verano azul.
 El Chanquete, barrio de la ciudad de Málaga.
 Otras especies de pez que reciben el nombre de chanquete por su parecido con el auténtico, como son:
 Bryconamericus stramineus, en ríos de Sudamérica.
 Pseudaphya ferreri, en el Mediterráneo.
 Tetragonopterus argenteus, en ríos de Sudamérica.
 Zosterisessor ophiocephalus, en el Mediterráneo.

Referencias 

Nombres vernáculos de peces